RSP steht für:

 Rollenspiel
 den IATA-Code für den Flughafen Raspberry Strait, USA
 diverse Parteien, siehe Revolutionary Socialist Party
 Ramm-/Schichtprofil
 den Berliner U-Bahnhof Rathaus Spandau (mit Kleinschreibung; also RSp)
 Registry service provider, international übliche Bezeichnung für Domain-Name-Registrare
 Rechtsprechung
 Speyer Hauptbahnhof nach DS 100
 Ratzsanktpeter, deutscher Name der rumänischen Gemeinde Sânpetru Mare

rsp. ist die Abkürzung für:
 respektive, eine Konjunktion

Siehe auch:

Abkürzung